Jméno Ixion může označovat:

 Ixión – postava z řecké mytologie
 Ixion (planetka) – transneptunické těleso